Сім'я муїсків — основна суспільно-економічна одиниця в державах чибча-муїсків. Була складовою громади-ути. У всіх верств населення вона була полігамно. Кількість жінок залежала від соціального статусу.

Особливості 
Муїска жили патріархальними родинами з багатьма пережитками материнського роду. В кожному будинку жила одна велика сім'я, що складалася з декількох поколінь. Частково збереглася класифікаційна система родства: діти братів називали один одного братами і сестрами; те ж і діти сестер. Але діти брата і сестри називалися кузенами. З того факту, що одним і тим же словом позначався чоловік і кузен, випливає, що існував крос-кузенний шлюб. Зазвичай чоловік, одружуючись, віддавав свою сестру або небогу в дружини братові своєї нареченої.

Екзогамії не існувало, заборонялося одружуватися лише з батьком, матір'ю, сестрою та небогою з материнської сторони. Шлюб був патрилокальний, але в багатьох випадках, зокрема розлучення, смерть чоловіка, сварка рідних дружини з чоловіком, дружина поверталася до родини батька чи брата, взявши з собою своїх дітей. Проте дослідники відзначають також порядки левіарату. Шлюб відбувався з викупом за дружину, дружина переходила в будинок чоловіка.

Була розпосюджена полігамія: рядові члени племені мали 2-3 дружини, знатні — 6-8, а володарі — від десятківд о декількох сотень. Гареми останніх становили родички васальних вождів та усаке. У знатних родинах титул переходив від дядька до небоєа, сина сестри.

Джерела 
 Tñana M. La Cavilización Chibcha. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogotá, 1951.
 Labbé, Armand 1986 Colombia Before Columbus: The People, Culture, and Ceramic Art of Prehispanic Colombia. New York: Rizzoli International Publications, Inc.

Чибча
Сім'я